Ракова може бити:

 Ракова (Чачак), насељено мјесто у општини Чачак, Моравички округ, Република Србија
 Ракова (Чадца), насељено мјесто у округу Чадца, Жилински крај, Словачка Република
 Ракова (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република